Bush Radio (radiofabrikant), een fabrikant van radio's in het Verenigd Koninkrijk
Bush Radio (radiostation), een radiostation in Zuid-Afrika